Тази статия е за груповата фаза на Лига Европа 2013/14.

Груповата фаза включва 48 отбора: 7 автоматично класирани, 29 победители от плейофите, 9 загубили от плейофите за Шампионска лига и 3 отбора, класирали се поради дисквалификация на други клубове:

 Макаби Тел Авив: На 14 август 2013 г. Металист Харков бе дисквалифициран от участие в евротурнирите за сезон 2013/14 поради предишни случаи на доказано манипулиране на футболни срещи. УЕФА решава да замени Металист Харков в плейофа на Шампионската лига с ПАОК Солун, който е елиминиран от Металист в третия предварителен кръг. Следователно Макаби Тел Авив, съперникът на ПАОК в плейофа на Лига Европа, се класира директно в груповата фаза на турнира.
 Тромсьо: На 25 юни 2013 г. Бешикташ получават забрана от УЕФА за участие в евротурнирите поради предишни случаи на доказано манипулиране на футболни срещи. Те обжалват забраната в Арбитражния съд за спорт и на 18 юли 2013 г. е решено да се отмени временно забраната и следователно клубът да бъде включен в жребиите за предварителните кръгове на Лига Европа докато не се вземе окончателно решение в края на август 2013 г. Бешикташ участват в плейофа на Лига Европа и печелят срещата. На 30 август 2013 г. АСС потвърждава забраната на УЕФА, което означава, че Бешикташ не са допуснати до участие в групите на Лига Европа. УЕФА решава да замени Бешикташ в груповата фаза на Лига Европа с Тромсьо, които са елиминирани в плейофите от Бешикташ.
 АПОЕЛ Никозия: На 25 юни 2013 г. Фенербахче получават забрана от УЕФА за участие в евротурнирите поради предишни случаи на доказано манипулиране на футболни срещи. Те обжалват забраната в Арбитражния съд за спорт и на 18 юли 2013 г. е решено да се отмени временно забраната и следователно клубът да бъде включен в жребиите за предварителните кръгове на Шампионската лига докато не се вземе окончателно решение в края на август 2013 г. Фенербахче участват в квалификационните кръгове на Шампионската лига и отпадат в плейофите. На 28 август 2013 г. АСС потвърждава забраната на УЕФА, което означава, че Фенербахче не са допуснати до участие в групите на Лига Европа. Извънреден жребий е проведен на 30 август 2013 г. от 9:00 часа в Монако, за да се определи кой отбор от отпадналите от плейофите за Лига Европа ще замени Фенербахче в груповата фаза, който е спечелен от АПОЕЛ Никозия

Отборите са разделени в 12 групи по четири. Мачовете се играят на 19 септември, 3 октомври, 24 октомври, 7 ноември, 28 ноември и 12 декември 2013 г.

Първите два отбора продължават на 1/16 финалите, където към тях се присъединяват осемте отбора на трето място от групите на Шампионска лига.

Жребий 
Тегленето за груповата фаза бе в Монако на 30 август 2013, в 13:00 ч.

Отборите са разделени по урни според коефициента им от 2013 г.

К Класирал се от плейофите.
ШЛ Отбор, загубил в плейофите на Шампионска лига.
ЩГ Класирал се като „щастлив губещ“ поради дисквалификацията на Фенербахче и Бешикташ

За груповата фаза отбори от една и съща национална асоциация не могат да играят един срещу друг. Тегленето е контролирано, така че да раздели отборите от една национална асоциация между групите A-F и групите G-L, които играят в различен час.

Датите се решават след тегленето. На всеки игрови ден шест групи играят мачовете си в 20:00, докато останалите шест играят в 22:05 като двете двойки групи (A–F, G–L) се разменят на всеки игрови ден. Има и други отраничения като например отбори от един и същи град не играят мачовете си в един ден и руските отбори не играят последният мач у дома поради студеното врем.

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Източници

Външни препратки 
Официален сайт на Лига Европа

Лига Европа